Bundestagswahlkreis 273 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Rastatt (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Karlsruhe-Land (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Oranienburg – Nauen (1990 bis 1998)